Godofreu de Baixa Lotaríngia o Godofreu de Jülichgau, duc 959-964
 Godofreu I de Baixa Lotaríngia i II de Verdun i les Ardenes, 1012-1023
 Godofreu II de Baixa Lotaríngia, I d'Alta Lorena i III de Verdun i les Ardenes, dit el Barbut, 1065-1069
 Godofreu III de Baixa Lotaríngia i IV de Verdun i les Ardenes, dit el Geperut 1069-1076
 Godofreu IV de Baixa Lotaríngia (titular IV de Verdun i les Ardenes), dit Godofreu de Bouillon, 1089-1096
 Godofreu V de Baixa Lotaríngia i I de Lovaina, dit el Coratjós, 1106-1125 i 1138-1140
 Godofreu VI de Baixa Lotaríngia i II de Lovaina, 1140-1143
 Godofreu VII de Baixa Lotaríngia i III de Lovaina, darrer duc, 1143-1190